Sajzew ist der Familienname von:
 
 Juwenalij Sajzew (1924–2020), sowjetisch-ukrainischer Hydrobiologe
 Pawlo Sajzew (1886–1965), ukrainischer Philologe, Literaturkritiker und Mitglied der ukrainischen Zentralna Rada